Николай Александрович Подорольский (,  — , ) — советский журналист и литератор.

Биография 
Родился в семье выпускника Новороссийского университета, помощника присяжного поверенного Иезекиила Нисоновича (Иезекииля Анисимовича) Подорольского (1862—1930), впоследствии присяжного поверенного, а после 1917 года — члена коллегии защитников, и Кейлы Кельмановны Куперман (1871—?). Родители поженились 16 августа 1896 года в Кишинёве. 

Учился в частной гимназии. После 7 класса вышел из гимназии и в 1917 году, сдав испытания экстерном, получил аттестат зрелости. В том же году поступил на юридический факультет Новороссийского (ныне Одесского) университета, но к концу 1923 года прослушал курсы и сдал установленные экзамены по двум факультетам: юридическому и экономическому. Одновременно с учёбой работал на бирже труда, матросом II категории, секретарём Губернской комиссии помощи детям, служащим Губстатбюро (руководил переписью населения в Первомайском уезде). В 1921 году работал вместе с Н. И. Харджиевым корректором в газете «Моряк», где, в частности, держал корректуру рассказа Исаака Бабеля «Король». Оба иронически описаны Константином Паустовским в повести «Чёрное море»:

В «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета. Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но всё ещё пышное дамское боа. Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы. Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

В 1925 году защитил дипломную работу по экономическому факультету на тему «Египет в мировом и Английском хозяйстве» и опубликовал политпросветительскую брошюру «Египет и Англия. Очерк взаимоотношений» (М, 1925), основанную на концепции общественно-политического положения в современном Египте, выработанной Ф. А. Ротштейном.

В 1926 году поступил в Москве в аспирантуру Института экономики, однако почти сразу был арестован и по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 18 сентября 1926 году сослан на 3 года в Вятскую губернию. Работал подённым рабочим на дорожных работах, участвовал в проведении Всесоюзной переписи населения 1926 года. Получив право на свободное проживание, Николай Подорольский в 1929 году защитил дипломную работу по юридическому факультету на тему «Специальные суды по делам несовершеннолетних на Западе и в СССР», ему была присвоена квалификация юриста. В последующие 5 лет работал в Москве экономистом, инженером-экономистом, преподавал экономику и географию. Составил сборник статей «За непрерывное производство» (М, Московский рабочий, 1929), посвящённый проблемам введения непрерывной рабочей недели. Летом 1931 года плавал на крупнейшем советском парусном учебном судне «Товарищ», после чего дебютировал как журналист в журнале «Огонёк» очерком «На "Товарище"». В 1935 году стал членом Центрального Аэроклуба и освоил парашютное дело.

В конце 1935 года Николай Подорольский — корреспондент Института экономики Севера и разъездной корреспондент журнала «Советская Арктика». В 1936 году — корреспондент газеты «Известия», участвовал в проведении Всесоюзной переписи населения 1939 года. В 1940 году участвовал в перелёте Москва — Чукотка и обратно. Перелёт совершался на 20-местном гидросамолёте полярной авиации по трассе Москва (Речной вокзал) — Архангельск и далее вдоль побережья, продолжительность полёта в один конец составила около недели. Начиная с 1936 и до лета 1941 года в «Авиационной газете», газетах «Красный флот» и «Красная звезда», журналах «Советская Арктика» и «Наша страна» было напечатано 19 статей и очерков Подорольского о Северном морском пути и воздушных путях Севера. Он составил сборник статей и рассказов о путешествиях к Северному полюсу «На Полюс!» (М, Молодая гвардия, 1937, совместно с Ф. А. Гариным), подготовил издание книги «Станция „Северный полюс“. Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине» (М, Молодая гвардия, 1938), опубликовал ряд статей об экспедиции Георгия Седова, а в 1939 году — пьесу «Седов», поставленную в Государственном центральном ТЮЗе в августе 1939 года. Кроме того, выступил составителем сборника очерков и рассказов о лётчиках республиканской Испании «Крылья Испании» (М, Молодая гвардия, 1938).

В 1938 году Николай Подорольский фигурировал в качестве участника «право-троцкистской организации» в деле декана Одесского университета Ш. Вишнепольского и других одесских деятелей высшего образования. 25 июня 1941 года был арестован и вскоре постановлением Особого Совещания при НКВД по статье 58-10 (антисоветская агитация) был приговорён к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет. В 1951 году из заключения был освобождён, но лишён права проживания в Москве и ряде крупных городов. В 1954 году работал в должности инженера на кирпичном заводе в Ухте. Там же опубликовал свои первые заметки об Антоне Павловиче Чехове.

В декабре 1955 года, после реабилитации за отсутствием состава преступления, вернулся в Москву. Занимался литературной и редакторской работой в «Детгизе», журналах «Работница», «Огонёк», публиковал в журнале «Народное образование» и других периодических изданиях статьи и рецензии о Э. Войнич, Ф. Вигдоровой, А. Шубине, Л. Славине и др. Изучал творчество А. П. Чехова и его брата художника Николая Чехова (в частности, обосновал принадлежность писателю текста «Программа задушевная» и анонимного фельетона с рисунками Николая Чехова «Московская езда»);  эта работа была в дальнейшем продолжена его сыном Александром Подорольским.

В марте 1978 года, спустя почти 40 лет после первого полета на Чукотку, на 79-м году жизни Н. А. Подорольский по командировке газеты «Воздушный транспорт» повторил перелёт Москва — Чукотка — Москва.

Семья 
 Единокровная сестра (от первого брака отца с Цецилией Леоновной Рисса) — юрист Фредерика Александровна Подорольская (1888—1951); её дочь — переводчик Нора Галь.
 Сын — Александр Николаевич Подорольский (род. 1938), физик, старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ, кандидат технических наук (1972), член Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры при РАН, автор книги «Чехов и художники» (2013).
 Правнук — Николай Подорольский, рок-музыкант, лидер группы «Во времени».

Публикации 
 Египет и Англия. Очерк взаимоотношений. Предисл. А. Сухова. Одесса: ДВУ, 1925. — 79 с.
 На полюс! Сборник статей и рассказов о завоевании Северного полюса / Сост. Фаб. Гарин и Н. Подорольский. М.: Молодая гвардия, 1937. — 348 с.
 Крылья Испании: Очерки и рассказы о лётчиках Республиканской Испании. М.: Молодая гвардия, 1938. — 141 с.
 Седов (драма в 3-х действиях, 9 картинках с эпилогом). М.—Л.: Искусство, 1939. — 114 с.
 Суббота (Одноактная пьеса). / Н. Подорольский, М. Райхенберг. М.: Всесоюзный дом народного творчества им. Н. К. Крупской, 1940. — 12 с.

Примечания 

Драматурги России
Драматурги СССР
Журналисты России
Журналисты СССР
Выпускники Одесского университета
Репрессированные в СССР